Fuchs este companie producătoare de condimente din Germania.

Fuchs se poate referi și la:

Persoane

Fuchs (nume) 
Persoane și personaje fictive ce poartă acest nume:

Christian Fuchs, fotbalist austriac
Klaus Fuchs, fizician germano-britanic, participant la Proiectul Manhattan
Lazarus Fuchs, matematician german
Robert Fuchs, compozitor și profesor de muzică austriac
Theodor Fuchs, pianist, compozitor, critic muzical și pedagog român

Corpuri cerești 

 9638 Fuchs este un asteroid din centura principală de asteroizi

Vezi și 

  

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești